Ягола — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ягола, Анатолий Григорьевич (род. 1945) ― советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор
 Ягола, Василий Андреевич (род. 1929) — советский деятель, новатор производства в строительной отрасли, бригадир монтажников мостоотряда, Герой Социалистического Труда.